Zollio – famiglia aristocratica patrizia veneziana
 Giulio Cesare Zollio – arcivescovo e diplomatico italiano
 Marcantonio Zollio – vescovo cattolico italiano
 Ottavio Zollio – vescovo cattolico italiano